Вит има више значења:
 Округ Вит (Вирџинија)
 Вит (Илиноис)